Zaqatala bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Zaqatala (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Zaqatala (Rayon)